Sant Ermengol d'Urgell (Aiguatèbia, segle X - El Pont de Bar, 1035), bisbe d'Urgell
 Toponímia:
 Sant Ermengol de Casa Ermengol, capella de Casa Ermengol al poble de Sorpe (Alt Àneu, Pallars Sobirà)
 Sant Ermengol de l'Aldosa, església dels segles XVIII al XIX del llogaret de l'Aldosa de la Massana (La Massana, Andorra) 
 Camí de Sant Ermengol, al municipi de Fígols i Alinyà
 Carrer de Sant Ermengol, carrer de la ciutat de la Seu d'Urgell, dedicat al bisbe Sant Ermengol 

 Ermita de Sant Ermengol, ermita en ruïnes a Prats de Rei
 Ermita de Sant Ermengol (Abrera), ermita en ruïnes a Abrera
 Muntanya de Sant Ermengol, serra entre els municipis d'Artesa de Segre i de Vilanova de Meià (la Noguera, Catalunya)
 Rec de Sant Ermengol, canal de rec a l'Urgellet
 Turó de Sant Ermengol, muntanya al municipi dels Plans de Sió (la Segarra, Catalunya)
 Miscel·lània:
 Col·legi Sant Ermengol, centre docent d'Andorra la Vella dels salesians 
 Fira de Sant Ermengol, fira tradicional que se celebra anualment el tercer cap de setmana d'octubre a la ciutat de la Seu d'Urgell 
 Retaule de Sant Ermengol, obra medieval que es va començar a representar l'any 1957, als claustres de la Catedral de la Seu d'Urgell